Michel Zink (Issy-les-Moulineaux, 5 maggio 1945) – filologo e storico della letteratura francese
 16742 Zink – asteroide della fascia principale